Reina de Wurtemberg fue el título que utilizaron las cónyuges de los soberanos del Reino de Wurtemberg, desde su creación en 1806 hasta su abolición en 1918. Debido a la ley sálica, todos los gobernantes de Wurtemberg fueron varones y nunca hubo una reina reinante por derecho propio, las reinas de Wurtemberg fueron:

Después de la abolición de las monarquías en todo el Imperio alemán y la muerte de Guillermo II el 2 de octubre de 1921, último rey de Wurtemberg en el exilio, la jefatura de la familia pasó a la rama ducal y católica de la dinastía, las esposas de los pretendientes al trono, a excepción de la última reina, tomaron el título de sus esposos como duquesas de Wurtemberg.

Enlaces externos 

 
Wurtemberg
Anexos:Alemania